Копрофеми́я (;  — кал, грязь +  — говорить) — парафилия, при которой сексуальное удовлетворение достигается произнесением бранных и нецензурных слов в присутствии лиц противоположного пола.

Различные источники по-разному классифицируют эту парафилию:
 «Большая медицинская энциклопедия» определяет копрофемию как сочетание символического эксгибиционизма и вуайеризма.
 Кандидат медицинских наук В. А. Жмуров называет копрофемию вариантом сексуального садизма. Он также указывает, что первое описание копрофемии было сделано Ф. М. Достоевским.

Примечания 

Сексуальные девиации